Nothing but the Beat — пятый студийный альбом Давида Гетта, вышедший в 2011 году.

Об альбоме 
По словам Давида Гетта Nothing but the Beat что-то новое в развитии хауса и техно. На запись альбома были приглашены такие вокалисты как Эйкон, Ники Минаж, Флоу Райда, Will.i.am, Ne-Yo, Тимбалэнд, Крис Браун, Lil Wayne, Snoop Dogg, Ашер, Джесси Джей, Sia, Тайо Круз, Ludacris. Альбом состоит из двух дисков: первый — дуэтный материал, второй — практически сольный материал артиста.

Nothing but the Beat 2.0 
 7 сентября 2012 года вышло дополнение к альбому Nothing but the Beat. Оно включает в себя 7 новых треков: «She Wolf (Falling to Pieces)»,  «Play Hard»,  «Wild One 2»,  «Just One Last Time»,  «In My Head» и  «Every Chance We Get We Run», «What the F***». Некоторые из прежних треков отредактированы.

Список композиций

2.0

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Давид Гетта на сайте Billboard.com
 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Давида Гетта
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта